Мітлицевидні (Pooideae) — підродина родини тонконогові (Poaceae). До неї належать кілька основних злаків, наприклад, пшениця, ячмінь, овес, жито та багато газонних і пасовищних трав.

Біологічні ознаки 
Характеризується повним набором фестукоїдних ознак: типом анатомії листових пластинок, типом зародка, типом будови лодикули і т. д. З тропічних злаків лише небагато, зазвичай високогірні або адвентивні види, належать до цієї підродини. При загально прийнятому в наш час більш вузькому розумінні обсягу підродини мітлицевидних до нього належать близько 15 триб.

Таксономія 

Тонконогові
Підродини рослин